Bird Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bird Hill (Maryland), im Carroll County
 Bird Hill (Tennessee), im Greene County

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Bird Hill (Connecticut)
 Bird Hill (Maine)
 Bird Hill (Missouri)
 Bird Hill (Pennsylvania)
 Bird Hill (Hügel, Tennessee)
 Bird Hill (Texas)